Эдди Чарльз Джонс (; родился 20 октября 1971 года, Помпано-Бич, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Темпльском университете, в 1994 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Шарлотт Хорнетс», «Майами Хит», «Мемфис Гриззлис» и «Даллас Маверикс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1995). Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1997—1998 и 2000). Один раз включался в 3-ю сборную всех звёзд НБА (2000). Три раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1998—2000). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (2000). В 1994 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic 10, а также стал лауреатом приза Роберта Гизи. Всего за карьеру в НБА сыграл 954 игры, в которых набрал 14 155 очков (в среднем 14,8 за игру), сделал 3857 подборов, 2812 передач, 1620 перехватов и 580 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Даллас Маверикс»